Nick Amaro é um personagem fictício da série americana Law & Order: Special Victims Unit. Ele é interpretado por Danny Pino.

Ligações externas 
 

Personagens de Law & Order: Special Victims Unit